Suffrian ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Suffrian (1894–1967), deutsche Malerin und Grafikerin
 Nanne Suffrian (1892–?), deutsche Zeichenlehrerin und Kunstmalerin
 Werner G. Suffrian (* 1922), deutscher Filmschauspieler

Siehe auch:
 Supprian